Yasmine Gouédard, née le  à Fontainebleau, est une diplomate française. 

Entre 2016 et 2020, elle est ambassadeur de France au Tadjikistan.

Formation 
Yasmine Gouédard est diplômée en lettres classiques, en droit et en sciences politiques. Après des études de droit international à Paris, elle a étudié à la Paul H. Nitze School of Advanced International Studies de l'Université Johns-Hopkins.

Carrière 
Elle a servi précédemment au Vietnam, en Inde et en Chine, et a travaillé, à Paris, au ministère des Affaires étrangères, au ministère de la Défense et dans les services du Premier ministre.

Distinctions 
 Chevalier de l’ordre national de la Légion d'honneur (décret du )
 Chevalier de l’ordre national du Mérite (décret du ).

Notes et références 

Ambassadeur français
Naissance en mai 1955
Naissance à Fontainebleau
Diplomate française
Étudiant de l'université Johns-Hopkins
Ambassadeur au Tadjikistan
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'ordre national du Mérite